Список альбомов электронной музыки № 1 2004 года по версии Billboard включает альбомы электронной музыки, занимавшие 1 место в хит-параде Dance/Electronic Albums в 2004 году. Определение лучших альбомов в чарте основано на данных о физических продажах, получаемых при помощи системы Nielsen Soundscan и о лицензированных продажах через интернет-магазины. В него могут входить альбомы в стиле хаус, техно, IDM, транс, а также поп-ориентированная танцевальная музыка и хип-хоп с элементами электроники, ремикс-альбомы, сборники диджеев, саундтреки к фильмам, с преобладанием электронной и танцевальной направленности.

Список альбомов

См. также 
 2004 год в музыке
 Список танцевальных хитов №1 2004 года (Billboard)
 Список танцевальных радиохитов № 1 2004 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2004 году (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2004 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 2004 года

Примечания 

Чарты Billboard 2004 года
Списки электронных альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2004 года